Сан Антонио Коралес има више значења:

 Сан Антонио Коралес (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио Коралес (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Антонио Коралес, Нуево Корониљас (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику